Nationale Union ist
eine politische Partei in Israel, siehe Nationale Union (Israel)
die nationale Einheitspartei des früheren portugiesischen Diktators António de Oliveira Salazar, siehe Nationale Union (Portugal)
die ehemals einzig zugelassene Partei in der Vereinigten Arabischen Republik (in Ägypten 1957–1962 und in Syrien 1958–1961), Vorgängerin der Arabischen Sozialistischen Union